Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Entscheidungsspiel

Niederländisches Aufgebot 

* Jaap Stam wurde für den verletzten Frank de Boer nachnominiert.

Spiele der niederländischen Mannschaft 
Vorrunde

Viertelfinale

Niederlande
1996